Фамилија Гастелум има више значења:

 Фамилија Гастелум, Нуево Мексикали (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гастелум, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику